Ulaniw (; ; ) ist ein Dorf im Nordwesten der ukrainischen Oblast Winnyzja mit etwa 3000 Einwohnern (2004).

Das 1434 gegründete und 1552 erstmals schriftlich erwähnte  Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Chmilnyk, zu der noch die Dörfer 
Woroniwzi ( ) mit etwa 690 Einwohnern, Pahurzi ( ) mit etwa 600 Einwohnern, Tarasky ( ) mit etwa 520 Einwohnern und Tschepeli ( ) mit etwa 190 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt auf einer Höhe von  am Ufer der Snywoda (), einem 58 km langen, linken Nebenfluss des Südlichen Bugs sowie an der Regionalstraße P–31 und der Territorialstraße T–02–38.

Ulaniw befindet sich 21 km nordöstlich vom Rajonzentrum Chmilnyk und 78 km nordwestlich vom Oblastzentrum Winnyzja.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Gegründet 1434
Ersterwähnung 1552
Rajon Chmilnyk